Angus est un prénom gaélique.

Lieux ou régions 

 Angus, une région de l'est de l'Écosse,
 Angus, une circonscription électorale britannique située dans cette région,
 Angus, un ancien comté de l'est de l'Écosse,
 Angus, une ville canadienne de l'Ontario,
 Angus, une municipalité canadienne du Texas,
 East Angus, une ville située dans la municipalité régionale de comté du Haut-Saint-François (Québec,Canada),
 Parc Angus, secteur de la ville de Montréal,
 Angus Downs, une localité du Territoire du Nord en Australie,

Personnalités 

 Angus : auteur de bande dessinée.
 Angus MacLise : percussionniste, compositeur, américain
 Charlie Angus : homme politique canadien
 David Angus : homme politique canadien
 Henry F. Angus : universitaire canadien
 Angus MacLean : homme politique canadien
 Angus Deayton : acteur et scénariste britannique
 Angus MacDonald : joueur de rugby à XV néo-zélandais
 Angus Young (1955-) : guitariste solo du groupe AC/DC
 Angus Maddison : économiste et historien britannique
 Angus Barnett : acteur américain
 Angus mac Aedh : mormaer du Royaume d'Écosse
 Angus d'Albini Bellairs : herpétologiste britannique
 Edward Angus Burt : botaniste américain
 Angus Lewis Macdonald : homme politique néo-écossais
 Angus des Pictes : roi des Pictes
 Angus & Julia Stone : groupe de pop australien
 Angus Stone (1986-) : chanteur et musicien australien
 James Angus, artiste australien
 Angus MacBride, peintre Fantasy
 Rita Angus (1908-1970), peintre néo-zélandaise

Autres 
 Angus : race bovine sans corne.
 Aberdeen-angus : variante de la race angus (race bovine).
 Angus : film franco-britannico-américain réalisé par Patrick Read Johnson en 1995.
 Angus MacGyver : héros de la série télévisée américaine MacGyver.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme